Пешково — название населённых пунктов:

Россия 
Архангельская область
 Пешково — деревня в Коношском районе.

Владимирская область
 Пешково — деревня в Гороховецком районе.

Вологодская область
 Пешково — деревня в Вожегодском районе.
 Пешково — деревня в Грязовецком районе.
 Пешково — деревня в Междуреченском районе.

Забайкальский край
 Пешково — село в Нерчинском районе.

Ивановская область
 Пешково — деревня в Вичугском районе.
 Пешково — деревня в Кинешемском районе.

Калужская область
 Пешково — деревня в Малоярославецком районе.

Московская область
 Пешково — деревня в Дмитровском районе.
 Пешково — деревня в Ногинском районе.
 Пешково — деревня в Чеховском районе, сельское поселение Баранцевское.
 Пешково — село в Чеховском районе, сельское поселение Стремиловское.

Новосибирская область
 Пешково — деревня в Убинском районе.

Орловская область
 Пешково — деревня в Знаменском районе.
 Пешково — деревня в Ливенском районе.

Пермский край
 Пешково — деревня в Усольском районе.

Псковская область
 Пешково — деревня в Дедовичском районе.

Ростовская область
 Пешково — село в Азовском районе.

Ярославская область
 Пешково — деревня в Переславском районе.
 Пешково — деревня в Тутаевском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пешково — исчезнувшее село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Пешково — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Пешково-Гремяченские Выселки
 Пешков